A veia facial é uma veia da cabeça.

Facial